Cartama (o Cártama) puede referirse a:

Cártama, un municipio español en Málaga, Andalucía;
Cártama, una estación ferroviaria en este municipio;
Cártama, una sierra en este municipio;
Cartama, un río colombiano en Antioquia;
Cartama, una provincia del Suroeste antioqueño.